

Significato comune 
Incubo – sogno di contenuto pauroso

Cinema 
Incubo (Nightmare) – film del 1942 diretto da Tim Whelan
Nightmare serie di film horror diretto Wes Craven

Fumetto 
Incubo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Incubo – miniserie a fumetti della linea Ultimate Marvel del 2004-2005

Letteratura 
L'incubo (The Door) – romanzo di Mary Roberts Rinehart del 1930
Incubo (Nightmare) – racconto di Cornell Woolrich del 1941, contenuto in Incubo ed altre storie
Incubo (Stillwatch) – romanzo di Mary Higgins Clark del 1984
L'incubo (The Wakening) – romanzo di Paul Stewart del 1996
 Incubo (False Witness) – romanzo di Helen Nielsen

Mitologia 
Incubo – figura della mitologia romana

Pittura 
Incubo – dipinto di Johann Heinrich Füssli

Scultura 
L'incubo – scultura di Eugène Thivier

Musica 
Incubo – singolo degli Psicologi del 2021
L'incubo – singolo dei Subsonica del 2019

Televisione 
 Incubo (Help for the Lovelorn) – episodio della seconda stagione di Felicity
 Incubo (Nightmare) – episodio della seconda stagione de  La terra dei giganti
 L'incubo (Nightmare) – episodio della terza stagione di Dallas
 L'incubo (The Nightmare) – episodio della quarta stagione di Dynasty
 L'incubo (Worst Nightmare) – episodio della ottava stagione di NCIS - Unità anticrimine
 L'incubo (Survival) – episodio della settima stagione di Walker Texas Ranger
 L'incubo (Stevil II: This Time He's Not Alone) – episodio della nona stagione di Otto sotto un tetto